

Localização 
A Associação Desportiva de Oiã é um clube português, localizado na freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

Tem como objectivo principal proporcionar a todos aqueles que o desejem a prática saudável de desporto.

História 

O clube foi fundado em 1980 e o seu actual presidente chama-se Luís Marçalo.

Ligas 

2005-2006 - 1ª divisão distrital, Associação de de Futebol de Aveiro.

Estádio 

Campo da Marinha - Oiã (2.987 espectadores)

Marca do equipamento 

Spidora

Patrocínio 

Plantaven
http://www.plantaven.net

Clubes de futebol de Oliveira do Bairro
Oiã
Clubes de futebol fundados em 1980
Fundações em Portugal em 1980